Gulistan  – opera del poeta persiano Saˁdi

Geografia 
 Gulistan  – distretto nella provincia di Farah, in Afghanistan
 Gulistan  – capoluogo del distretto di Gulistan, in Afghanistan
 Gulistan  – distretto nella Regione di Sirdaryo, in Uzbekistan
 Gulistan  – capoluogo della regione di Sirdarya, in Uzbekistan